Bovenste Hof (Brunssum), een hoeve in Brunssum
 Bovenste Hof (Heerlen) of Horicherhof, een hoeve in Heerlen
 Bovenste Hof (Mheer), een hoeve in Mheer